Jaap van Ginneken (muziek), Nederlands geluidstechnicus
Jaap van Ginneken (psycholoog), Nederlands psycholoog, zoon van bovenstaande